Chevaline se puede referir a:
Chevaline, una comuna de Francia.
Chevaline, un misil británico derivado del misil submarino Polaris.